

Openbaar vervoerlijnen

Trein
 Spoorlijn 3 (Belgie), zie HSL 3
 Spoorlijn Luxemburg - Wasserbillig (CFL Lijn 3)
 Lijn 3 (Rodalies Barcelona)
 S3 (Berlijn)

Metro
Lijn 3 (metro van Barcelona)
U3 (Berlijn)
Metrolijn 3 (Boekarest)
Metrolijn 3 (Brussel)
Lijn 3 (metro van Busan)
Lijn 3 (metro van Madrid)
Lijn 3 (metro van Milaan)
Lijn 3 (metro van New York)
Lijn 3 (metro van Oslo)
Parijse metrolijn 3 en 3b
Lijn 3 (metro van São Paulo)
Lijn 3 (metro van Shanghai)
Premetrolijn M3 (Charleroi)

Tram
 Tramlijn 3 (Amsterdam)
 Tramlijn 3 (Antwerpen)
 Tramlijn 3 (Brussel)
 Tramlijn 3 (Haaglanden)
 Tramlijn 3a (Île-de-France), voor het traject Pont du Garligano - Porte de Vincennes
 Tramlijn 3b (Île-de-France), voor het traject Porte de Vincennes -  Porte de la Chapelle
 Tramlijn 3 (Lyon)
 Tramlijn 3 (Mulhouse)
 Tramlijn 3 (Rotterdam)
 Tramlijn 3 (Szczecin)

Trolleybus
Trolleylijn 3 (Arnhem)

Bus
 Buslijn 3 (Gent)
 Buslijn 3 (Kortrijk)
 Buslijn 3 (Utrecht)

Radioprogramma
 VARA's Lijn 3 (een voormalig live radioprogramma op locatie op Hilversum 3)